Constantin Dumitrescu ist der Name folgender Personen:

* Constantin Dumitrescu (Boxer) (* 1931), rumänischer Boxer
 Constantin Dumitrescu (Radsportler) (* 1934), rumänischer Radsportler
 Constantin Dumitrescu (Politiker), rumänischer Politiker (PER) 
 Constantin Ticu Dumitrescu (1928–2008), rumänischer Politiker (PCR)